James Lofthouse ist der Name folgender Personen:

* James Lofthouse (Apotheker) (1842–1906), britischer Apotheker, Chemiker, Chirurg und Zahnarzt
 James Lofthouse (Fußballspieler) (1894–??), englischer Fußballspieler